Les Enfants Terribles kan syfta på:

 Les Enfants Terribles – originaltitel på en roman av den franske författaren Jean Cocteau, utgiven 1929, se De förskräckliga barnen
 Les Enfants Terribles (opera) – en dansant kammaropera från 1996 av Philip Glass